Макс Марханд (; 24 ноября 1888, Амстердам — 26 апреля 1957, Барн) — нидерландский шахматист.

Чемпион Нидерландов (1919).

Таблица результатов 
 Источник: Name Index to Jeremy Gaige’s CHESS TOURNAMENT CROSSTABLES

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Нидерландов